Стратій Ігор Романович (1957—2013) — український поет-пісняр, ведучий редакції розважальних програм Національного радіо, редактор передачі «Від суботи до суботи».
 Стратій Прокіп Петрович — відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України.

Примітки